Daniel Tjärnqvist (né le  à Umeå en Suède) est un joueur professionnel de hockey sur glace. Il est le frère aîné de Mathias, qui est également un joueur de hockey professionnel.

Carrière de joueur 
Tjärnqvist commence le hockey en jouant dans l'équipe junior de Rögle BK en 1991-92 puis deux ans plus tard, il fait ses premiers pas dans le championnat sénior (Elitserien) tout en continuant de jouer avec les moins de 20 ans du club.

En 1995, il est choisi au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Panthers de la Floride en quatrième ronde ( au total). Il reste cependant jouer en Suède et rejoint en 1996-97 le Jokerit Helsinki dans le championnat de Finlande (SM-liiga). L'année d'après, il retourne jouer en Suède mais cette fois-ci pour le Djurgårdens IF avec qui il restera jusqu'à la fin de la saison 2000-01.

Après quatre saisons avec Djurgårdens, il traverse l'Atlantique et rejoint les Thrashers d'Atlanta de la LNH pour trois saisons. Lors du lock-out 2004-2005, il retourne jouer une saison avec Djurgårdens puis à la fin de la grève il signe chez le Wild du Minnesota.

Le , Tjärnqvist signe un contrat d'un an avec les Oilers d'Edmonton.

Le , il signe un contrat d'un an avec l'Avalanche du Colorado.

Le , il annonce son départ de la Ligue nationale de hockey et signe un contrat avec son club du Lokomotiv Iaroslavl.

Trophées et honneurs personnels 
 Premier suédois à jouer dans la SM-liiga de Finlande (1997).
 Champion de la SM-liiga avec le Jokerit en 1997.
 Vainqueur des séries éliminatoires de l'Elitserien avec Djurgårdens en 2000 et 2001.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1991-1992||Rögle BK ||Allsvenskan Jr. ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1992-1993||Rögle BK ||Allsvenskan Jr.||7||1||0||1||0||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995 ||Rögle BK ||Division 1 Suède ||15||2||4||6||0||11||4||0||4||0
|-
|1994-1995 || Rögle BK ||Elitserien Jr. ||11||1||5||6||8||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1994-1995 ||Rögle BK ||Elitserien  ||18||0||1||1||2||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|1995-1996 ||Rögle BK  ||Elitserien  ||22||1||7||8||6||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Rögle BK ||Division 1 Suède ||18||5||16||21||6||11||1||4||5||4
|-
|1996-1997 ||Jokerit Helsinki ||SM-liiga ||44||3||8||11||4||9||0||3||3||4
|-
|1996-1997||Jokerit Helsinki ||EHL ||6||1||1||2||2||2||0||0||0||0
|-
|1996-1997||Jokerit Helsinki ||SM-sarja Jr. A ||2||1||0||1||0||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 || Djurgårdens IF  ||Elitserien ||40||5||9||14||12||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 || Djurgårdens IF  ||Elitserien  ||40||4||3||7||16||4||0||0||0||2
|-
|1998-1999||Djurgårdens IF ||EHL ||5||1||0||1||2||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1999-2000 || Djurgårdens IF  ||Elitserien ||42||3||16||19||8||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2000-2001 || Djurgårdens IF  ||Elitserien  ||45||9||17||26||26||16||6||5||11||2
|-
|2001-2002 ||Thrashers d'Atlanta ||LNH ||75||2||16||18||14||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Thrashers d'Atlanta ||LNH ||75||3||12||15||26||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2003-2004 ||Thrashers d'Atlanta ||LNH ||68||5||15||20||20||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2004-2005 || Djurgårdens IF  ||Elitserien||49||12||12||24||30||12||2||5||7||10
|-
|2005-2006 ||Wild du Minnesota ||LNH ||60||3||15||18||32||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Oilers d'Edmonton ||LNH ||35||3||12||15||28||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Lokomotiv Iaroslavl ||Superliga ||18 ||1 ||2 ||3 ||14 ||8 ||0 ||4 ||4 ||4
|-
|2008-2009 ||Avalanche du Colorado ||LNH ||37 ||2 ||2 ||4 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010|| Lokomotiv Iaroslavl|| KHL || 54|| 3|| 7|| 10|| 26|| 17|| 0|| 3|| 3|| 8
|-
| 2010-2011|| Lokomotiv Iaroslavl|| KHL || 24|| 3|| 4|| 7|| 12|| 10|| 3|| 3|| 6|| 12
|-
| 2011-2012|| Djurgårdens IF|| Elitserien|| 45|| 4|| 10|| 14|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Kölner Haie || DEL|| 49|| 6|| 22|| 28|| 51|| 12|| 1|| 5|| 6|| 2
|-
| 2013-2014|| Kölner Haie|| DEL||52 ||5 || 12|| 17|| 41|| 17|| 2||5 || 7||2 
|-
| 2014-2015|| Kölner Haie|| DEL|| 51 || 2 || 8 || 10 || 20||- ||- ||- ||- ||-

|352||18||72||90||130||- ||- ||- ||- ||-

Carrière internationale 
Tjärnqvist a représenté la Suède lors des compétitions suivantes :
Championnat du monde junior
 Médaille de bronze : 1995.
 Médaille d'argent : 1996.
Championnat du monde
2000
 Médaille de bronze : 2001 et 2002. En 2002, il est élu meilleur défenseur du tournoi.
 Médaille d'argent : 2003 et 2004.

Il participe également aux Jeux olympiques d'hiver de 2006 à Turin en Italie, remportant avec la Suède la  médaille d'or.

Références 

Naissance en octobre 1976
Naissance à Umeå
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Panthers de la Floride
Joueur des Thrashers d'Atlanta
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur du Rögle BK
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Champion olympique suédois
Champion olympique de hockey sur glace
Joueur des Kölner Haie
Défenseur de hockey sur glace